Correa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jose Francisco Correa da Serra
 Maevia Noemi Correa